Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Walke :
 l', un destroyer de classe Paulding en service en 1910 à 1919 ;
 l', un destroyer de classe Sims en service en 1939 à 1942 ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner en service en 1943 à 1970.

Walke